Khatun ist der Familienname folgender Personen:

 Fahima Khatun (* 1992), bangladeschische Cricketspielerin
 Jhuma Khatun (* 1988), indische Leichtathletin
 Mayan Khatun, weltliches Oberhaupt der Jesiden
 Murshida Khatun (* 1999), bangladeschische Cricketspielerin
 Muskan Khatun (* 2004), nepalesische Menschenrechtsaktivistin
 Salma Khatun (* 1990), bangladeschische Cricketspielerin